Валье-де-Вальдебесана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес.  Население — 592 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса